Kalabak kan syfta på:

 Kalabaka, högsta topp i Belasicabergen på gränsen mellan Bulgarien och Grekland

Serbien 

 Kalabak (berg),